Die Hotelfernschule Poppe & Neumann ist eine deutsche Fernschule mit Sitz in Grävenwiesbach im Taunus. Das Angebot umfasst Fernlehrgänge zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Systemgastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung.
Sie ist mit über 75.000 Studienteilnehmern (Stand 2009) die teilnehmerstärkste Bildungseinrichtung für gastgewerbliche Berufe der Bundesrepublik Deutschland.

Lehrgangsangebot/Abschlüsse 

Die gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln zugelassenen Lehrgänge umfassen die Aufstiegsfortbildungen in den gastgewerblichen Berufen
Ausbildung der Ausbilder (AdA)
Diätkoch
Hotelmeister
Küchenmeister
Restaurantmeister
Fachwirt im Gastgewerbe
sowie die Berufsabschlüsse
Fachkraft im Gastgewerbe
Fachmann für Systemgastronomie
Hotelfachmann
Hotelkaufmann
Koch
Restaurantfachmann,
die durch die externe Prüfung der IHK Frankfurt am Main abschließen.

Unternehmensgeschichte 

1895 wurde in Dresden der Verlag Poppe & Neumann von Hermann Poppe und Friedrich Neumann gegründet, die die erste Ausgabe des Internationalen Hotel- und Städteadressbuches herausgegeben. Vier Jahre später, 1899, erfolgte die Gründung der ersten Höheren Hotelfachschule in Dresden die neben der klassischen, lokalen Ausbildung auch Fernlehrgänge anbot. Durch die im Jahre 1947 anstehende Grenzschließung zog das Unternehmen zunächst nach West-Berlin, später nach Konstanz um. 1981 wurde der Hauptsitz der Hotelfernschule nach Grävenwiesbach im Taunus verlegt. Die Leitung übernahm in der Folge Christoph Ladewig, der seit 1997 auch Inhaber derselben ist. Infolge dieser Umstrukturierung wurden beide Geschäftsfelder endgültig separiert und sind seitdem als eigenständige Unternehmen tätig – die Hotelfernschule Poppe & Neumann mit Sitz in Grävenwiesbach sowie die HAB GmbH Konstanz, welche das Hotel- und Städteadressbuch bis zum Jahr 2009 herausgab. Seit dem 1. Juli 2009 befinden sich die Rechte des Hotel- und Städteadressbuches im Besitz der Schweizer Medienbotschaft Verlag & Events GmbH. Im selben Jahr wurde ebenfalls ein Kooperationsabkommen mit der IHK Frankfurt am Main sowie deren Bildungszentrum geschlossen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website

Unternehmen (Hochtaunuskreis)
Grävenwiesbach
Poppe und Neumann
Fernschule
Ehemaliges Unternehmen (Dresden)
Schule in Dresden
Gegründet 1895